Dzielec – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Dębowiec

Wzniesienia:
 Dzielec (534 m) – góra w Krowiarkach (Sudety Wschodnie), w pobliżu Lądka-Zdroju;
 Dzielec (416 m) – wzgórze w Kotlinie Żywieckiej, koło Żywca;
 Dzielec (628 m) – wzgórze w Beskidzie Wyspowym (w Paśmie Łososińskim);
 Dzielec (650 m) – wzgórze w Beskidzie Wyspowym (koło Śnieżnicy);
 Dzielec (753 m) – wzgórze w Beskidzie Wyspowym (w Słopnicach);
 Dzielec (792 m) – góra w Beskidzie Niskim.
 Dzielec (496 m) – wzgórze na Pogórzu Wiśnickim